Le pont Maréchal-Joffre peut désigner :

 un ancien pont français qui franchissait la Loire à Orléans, construit en 1905 et détruit en 1940 ;
 un pont français franchissant la Loire à Orléans et construit en 1958.